Moreton – zatoka w Australii
 Moreton – wyspa w Australii
 Moreton Bay Region – jednostka administracyjna w Brisbane, w Australii
 Okręg wyborczy Moreton – okręg wyborczy w Brisbane, w Australii

Miejscowości w Anglii:
 Moreton – w hrabstwie Dorset
 Moreton – w hrabstwie Essex
 Moreton – w hrabstwie Merseyside
 Moreton – w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie South Oxfordshire
 Moreton – w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie West Oxfordshire
 Moreton – w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie East Staffordshire
 Moreton – w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Stafford
 Moreton-in-Marsh – miasto w hrabstwie Gloucestershire
 Moreton on Lugg – w hrabstwie Herefordshire
 Moreton Corbet – w hrabstwie Shropshire
 Moreton Jeffries – w hrabstwie Herefordshire
 Moreton Morrell – w hrabstwie Warwickshire
 Moreton Paddox – w hrabstwie Warwickshire
 Moreton Pinkney – w hrabstwie Northamptonshire
 Moreton Say – w hrabstwie Shropshire
 Moreton Valence – w hrabstwie Gloucestershire
 Maids Moreton – w hrabstwie Buckinghamshire
 South Moreton – w hrabstwie Oxfordshire
 North Moreton – w hrabstwie Oxfordshire